Biscardi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Biscardi (1930–2017), italienischer Journalist und TV-Moderator
 Arnaldo Biscardi (1910–1990), italienischer Jurist
 Chester Biscardi (* 1948), amerikanischer Komponist
 Serafino Biscardi (1643–1711), italienischer Adliger, Jurist